Leszczynka – wzniesienie na Pobrzeżu Szczecińskim, w woj. zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, w gminie Brojce

2 miejscowości w Polsce:
 Leszczynka – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Maszewo
 Leszczynka – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w gminie Małdyty

3 strugi w Polsce:
 Leszczynka – struga, prawy dopływ rzeki Liśnica
 Leszczynka – struga, dopływ rzeki Szprotawa
 Leszczynka – struga dopływ rzeki Wisłok

Zobacz też 
 Leszczynka Mała
 Kossot-Leszczynka

Linki zewnętrzne